Gabaldón puede referirse a:

Geografía

En España 
Gabaldón, municipio de la provincia de Cuenca.
Solera de Gabaldón, municipio de la provincia de Cuenca.

En Filipinas 
 Gabaldón, municipio de la provincia de Nueva Écija.

Personas 
Adalberto Gabaldón, ingeniero y político venezolano.
 Argimiro Gabaldón, revolucionario venezolano.
 Arnoldo Gabaldón, médico y político venezolano.
 Arnoldo José Gabaldón Berti, ingeniero y político venezolano.
 Diana Gabaldón, escritora estadounidense.
 Guy Gabaldon, héroe de guerra estadounidense.  
 Joaquín Gabaldón Márquez, escritor y político venezolano.
 José Rafael Gabaldón, caudillo y diplomático venezolano.
 Isauro Gabaldon, senador filipino
 Luis Gerardo Gabaldón, criminólogo venezolano.
 Mario Gabaldón, arquitecto y ecologista venezolano.
 Paca Gabaldón, actriz española.
 Roberto Gabaldón Parra, microbiólogo venezolano. 
 Roberto Gabaldón, director de cine mexicano.
 Toni Gabaldón, senador  estadounidense por el estado de Arizona.
 Mery Frias Gabaldón, religiosa venezolana.